O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1973 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 22ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam em turno e returno e o último é rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1974 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1974 e a Copa Interclubes UNCAF de 1974..

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1973 na Guatemala